Известные носители:
 Нерадовский, Пётр Иванович (1875—1962) — российский график, историк искусства, музейный работник. 
 Нерадовский, Сергей Николаевич (1874—?) — русский актёр и режиссёр.